Le tournoi Open du Texas 2019 est l'édition féminine 2019 du tournoi Open du Texas qui se déroule du 26 au  à Dallas. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série. 

Au  tour, l'Américaine Olivia Fiechter  mondiale réalise la plus grosse performance de sa carrière en éliminant la  joueuse mondiale Tesni Evans. En quart de finale, la tête de série  et  mondiale Sarah-Jane Perry s'incline face à l'ancienne championne du monde Rachael Grinham âgée de 42 ans.

En finale, la tenante du titre Amanda Sobhy conserve son titre en s'imposant face à Victoria Lust.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en mars 2019
Squash en 2019